Philippe Van Tieghem ist der Name folgender Personen:

*Philippe Adrien Van Tieghem (1898–1969), französischer Literaturwissenschaftler, Theaterwissenschaftler und Romanist
Philippe Édouard Léon Van Tieghem (1839–1914), französischer Botaniker und Biologe